Something Dangerous — шестой альбом бельгийской певицы арабского происхождения Наташи Атлас, вышедший в 2003 году.

Список композиций 
 Adam’s Lullaby
 Eye Of The Duck
 Something Dangerous
 Janamaan
 Just Like A Dream
 Man’s World
 Layali
 Simple Heart
 Daymalhum
 Who’s My Baby
 When I Close My Eyes
 This Realm
 Le Printemps
 Like The Last Drop

Чарты

Примечания 

Альбомы Наташи Атлас
Альбомы Beggars Banquet Records